Vanni kan avse:

 Francesco Vanni (1563–1610), italiensk målare
 Raffaello Vanni (1590–1673), italiensk målare
 Sam Vanni (1908–1992), finländsk målare